Bellato – cognome italiano
 Anna Bellato – attrice italiana